

Etymologie et répartition 

Khoury, ou Al Khoury, ou El Khoury, ou el-Khoury, est un patronyme en langue arabe qui signifie « prêtre » ou « le prêtre ». Chez les chrétiens, il est souvent attribué aux nouveaux ministres de culte.

Personnalités 

 Angela Jurdak Khoury (1915-2011), diplomate libanaise.
 Béchara el-Khoury (1890-1964), président de la République libanaise.
 Bechara El-Khoury (1957-), compositeur et poète franco-libanais.
 Camille Khoury (1961-), homme politique libanais.
 Clara Khoury (1976-), actrice arabe israélienne, fille de Makram Khoury et sœur de Jamil Khoury
 Elias Khoury (1948-), écrivain libanais.
 Elissa Khoury connue sous le surnom d'Elissa (1972-), chanteuse libanaise.
 Farès al-Khoury (1877-1962), homme politique ottoman puis syrien.
 Ghattas Khoury (1952-), médecin et homme politique libanais.
 Gérard D. Khoury (1938-), historien du Proche-Orient.
 Hind Khoury (1953-), économiste palestinienne.
 Jalal Khoury (1934-), homme de théâtre libanais.
 Jamil Khoury, acteur arabe israélien, fils de Makram Khoury et frère de Clara Khoury
 Janette Khoury (1943-), maire de Ramallah.
 Joelle Khoury (1963-), pianiste et compositrice libanaise.
 Joseph Khoury (1936-2016), éparque maronite émérite de Montréal.
Joyce El-Khoury, chanteuse d'opéra libano-canadienne.
 Makram Khoury (1945-), acteur arabe israélien
 Mario El-Khoury (1963-), chercheur et entrepreneur libano-suisse
 Michel el-Khoury, homme politique libanais, fils de Béchara el-Khoury
 Pierre el-Khoury (1930-2005), architecte libanais.
 Raymond Khoury (1960-), écrivain libanais.
 Saad Khoury (1941-), urologue célèbre.
 Théodore Khoury (1930-), théologien catholique allemand d'origine libanaise.
 Vénus Khoury-Ghata (1937-), femme de lettres française d'origine libanaise.

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe